База́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 17 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 440,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базарн на сайті французького Національного інституту географії
 Базарн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна